Bernoulli je příjmení, které měli příslušníci rodiny významných švýcarských matematiků a fyziků:
Daniel Bernoulli (1700–1782), otec hydrodynamiky a autor tzv. Bernoulliho rovnice, která popisuje proudění kapalin 
Jacob Bernoulli (1654–1705), bratr Johanna, zasloužil se např. o aplikaci teorie pravděpodobnosti a publikaci zákona velkých čísel
Johann Bernoulli (1667–1748), otec Daniela a Nikolause II., zavedl pojem brachystochrony
Nikolaus I. Bernoulli (1687–1759)
Nikolaus II. Bernoulli (1695–1726), synovec Johanna a Jakoba, bratranec Daniela